Holladay ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Holladay (1811–1877), US-amerikanischer Politiker
 Terry Holladay (* 1955), US-amerikanische Tennisspielerin
 Wilhelmina Cole Holladay (1922–2021), US-amerikanische Kunstsammlerin und Mäzenin

Holladay steht für:

 Holladay (Tennessee), Gemeindefreies Gebiet im Benton County, Tennessee
 Holladay (Utah), Stadt im Salt Lake County, Utah
 Holladay (Virginia), Ort im Spotsylvania County, Virginia

Sonstiges:

 Holladay-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:

 Holaday